Свобода е националистическа политическа партия в България. Основана е през 2007 г. от бишвия народен представител от Национално обединение „Атака“ – Павел Чернев. Седалището й е разположено в град София, България. Неин председател е Владимир Симеонов.

История 

Партията е учредена през 2007 г. Преди това, през ноември 2006 г. Павел Чернев създава сдружение – Група за натиск „Свобода“. На учредяването са поканени представители на Австрийската партия на свободата, председателят на ВМРО–БНД – Красимир Каракачанов, председателят на Движение „Гергьовден“ – Любен Дилов-син, лидерът на сдружение „Европейски демократичен път“ – Димитър Абаджиев, както и председателите на ГЕРБ.

Участия в избори

Парламентарни избори

юли 2021 г. 

На парламентарни избори през юли 2021 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 2, след жребий изтеглен в ЦИК на 9 юни 2021 г. Тя участва за пръв път в парламентарни избори, като председателя на партията заявява че, неговата позиция е на „твърда опозиция на ГЕРБ и присъдружните им партии“. Така той обяснява и невъзможността да се обединят с патриотичните формации в коалицията Българските патриоти и КОД на Петър Москов.

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,16 % подкрепа (или 4304 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. (по избирателни райони):

Източници 

Националистически партии в България
Основани в България през 2007 година